

Localidades 

 Homberg (Efze)
 Homberg (Kusel)
 Homberg (Ohm)
 Homberg (Westerwaldkreis)
Ou ainda:
 Hömberg

 Homberg (Suíça)

Desambiguações de topônimos